Spring Ridge, une census-designated place de Floride ;
 Spring Ridge, un secteur non incorporé de Louisiane ;
 Spring Ridge, une census-designated place de Pennsylvanie.
 
 Spring Ridge, une ville de Nouvelle-Galles du Sud.